A560 är en motorväg vid Sankt Augustin i västra Tyskland.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Nordrhein-Westfalen
Listor över avfartsnummer